Dit is een lijst van planetoïden 27501-27600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27501) - || 2000 GP135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (27502) Stephbecca || 2000 GR7|| 3 april 2000 || L. H. Wasserman
|-
| (27503) Dankof || 2000 GM140|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (27504) Denune || 2000 GK141|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27505) Catieblazek || 2000 GN141|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27506) Glassmeier || 2000 GQ141|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27507) Travisbrown || 2000 GS141|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27508) Johncompton || 2000 GS142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27509) Burcher || 2000 GB143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27510) Lisaactor || 2000 GD143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (27511) Emiliedunham || 2000 GD153|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (27512) Gilstrap || 2000 GC167|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27513) Mishapipe || 2000 GY169|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (27514) Markov || 2000 HM3|| 26 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (27515) Gunnels || 2000 HM7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27516) - || 2000 HN10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27517) - || 2000 HD13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (27518) - || 2000 HE14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (27519) Miames || 2000 HV20|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27520) Rounds || 2000 HL26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (27521) Josschindler || 2000 HS26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (27522) Lenkenyon || 2000 HF29|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27523) - || 2000 HC31|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (27524) Clousing || 2000 HZ33|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (27525) Vartovka || 2000 HZ4|| 29 april 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (27526) - || 2000 HP51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (27527) Kirkkoehler || 2000 HL52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (27528) - || 2000 HS54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (27529) Rhiannonmayne || 2000 HJ64|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (27530) Daveshuck || 2000 HC66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (27531) Sweaton || 2000 HH66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (27532) Buchwald-Wright || 2000 HL66|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (27533) Johnbrucato || 2000 HP70|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (27534) - || 2000 HB76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27535) - || 2000 HL76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (27536) - || 2000 HY77|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (27537) Dianaweintraub || 2000 HZ83|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (27538) - || 2000 HB89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (27539) Elmoutamid || 2000 HB97|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (27540) Kevinwhite || 2000 HA100|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (27541) - || 2000 JU2 || 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27542) - || 2000 JB11|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27543) - || 2000 JC13|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27544) - || 2000 JR14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27545) - || 2000 JX16|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27546) Maryfran || 2000 JB17|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27547) - || 2000 JW20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27548) - || 2000 JY22|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27549) Joannemichet || 2000 JF23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27550) - || 2000 JC24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27551) Pelayo || 2000 JU31|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27552) - || 2000 JZ32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27553) - || 2000 JB39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27554) - || 2000 JM39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27555) - || 2000 JT43|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27556) Williamprem || 2000 JO54|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27557) - || 2000 JP55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27558) - || 2000 JW55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27559) - || 2000 JB66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27560) - || 2000 JK81|| 8 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27561) - || 2000 KJ1 || 24 mei 2000 || Črni Vrh
|-
| (27562) Josephmarcus || 2000 KJ54|| 27 mei 2000 || LONEOS
|-
| (27563) Staceychristen || 2000 KD60|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (27564) Astreichelt || 2000 KE77|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (27565) de Wet || 2000 KX81|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (27566) - || 2000 LX32|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (27567) - || 2000 OK36|| 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (27568) - || 2000 PT6 || 4 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (27569) - || 2000 QW122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (27570) Erinschumacher || 2000 QA150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (27571) Bobscott || 2000 QT204|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (27572) Shurtleff || 2000 QS227|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (27573) - || 2000 RU2 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (27574) - || 2000 RT16|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (27575) - || 2000 RX29|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (27576) Denisespirou || 2000 RM70|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (27577) - || 2000 RZ76|| 8 september 2000 || LINEAR
|-
| (27578) Yogisullivan || 2000 SX142|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (27579) - || 2000 TA29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27580) Angelataylor || 2000 UJ23|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27581) - || 2000 UR26|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27582) Jackieterrel || 2000 UJ50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27583) - || 2000 UF72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27584) Barbaravelez || 2000 UH99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (27585) - || 2000 VN1 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (27586) - || 2000 XH34|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (27587) - || 2000 XG39|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (27588) Wegley || 2000 YP10|| 22 december 2000 || LINEAR
|-
| (27589) Paigegentry || 2000 YV95|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (27590) Koarimatsu || 2000 YO132|| 30 december 2000 || LONEOS
|-
| (27591) Rugilmartin || 2001 AL15|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (27592) - || 2001 AL44|| 14 januari 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (27593) Oliviamarie || 2001 CA13|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (27594) - || 2001 CZ19|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (27595) Hnath || 2001 CR42|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (27596) Maldives || 2001 DH || 16 februari 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (27597) Varuniyer || 2001 DF14|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (27598) - || 2001 DZ28|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (27599) - || 2001 FN2 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (27600) - || 2001 FB26|| 18 maart 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten